166944 Seton – asteroide della fascia principale
 Seton Hall University – università negli Stati Uniti d'America
 Seton – nome maschile

Persone 
 Christopher Seton – nobile e cavaliere medievale scozzese
 Elizabeth Ann Bayley Seton – religiosa statunitense
 Ernest Thompson Seton – saggista, naturalista e disegnatore inglese naturalizzato statunitense
 Robert William Seton-Watson – storico britannico